Веза́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 140 км на схід від Бордо, 55 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 271 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 614,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Везак на сайті французького Національного інституту географії
 Везак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Везак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь